Das Wort Quotientenraum bezeichnet in der Mathematik
 im Zusammenhang mit Vektorräumen den Faktorraum
 im Zusammenhang mit topologischen Räumen einen Raum, der mit der Quotiententopologie versehen ist